Le qualificazioni del singolare maschile del Barcelona Open Banc Sabadell 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Hugo Dellien (qualificato)
  Carlos Taberner (qualificato)
  Alexei Popyrin (primo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno, ritirato)
  Gianluca Mager (primo turno)
  Bernabé Zapata Miralles (qualificato)

<li>  Philipp Kohlschreiber (primo turno) <li>
<li>  Elias Ymer (qualificato) <li>
<li>  Pierre-Hugues Herbert (primo turno) <li>
<li>  Jahor Herasimaŭ (qualificato) <li>
<li>  Hugo Grenier (ultimo turno, Lucky loser) <li>
<li>  Manuel Guinard (ultimo turno, Lucky loser) <li>

Qualificati 

  Hugo Dellien
  Carlos Taberner 
  Jahor Herasimaŭ

  Nicolás Álvarez Varona 
  Elias Ymer 
  Bernabé Zapata Miralles

Lucky loser 

  Hugo Grenier
  Gian Marco Moroni

  Manuel Guinard

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2022